

Miejscowości w Polsce
 Kosarzew Dolny
 Kosarzew Dolny-Kolonia
 Kosarzew Górny
 Kosarzew-Stróża